Chastang  peut désigner :
des communes :
Gros-Chastang en Corrèze
Le Chastang en Corrèze
le barrage du Chastang situé sur Dordogne
un nom de famille
Christophe Chastang, joueur de football au Clermont Foot Auvergne
Félix-Marie Chastang (1890-1914) : médecin français
Marcel Chastang, maire d'Époisses depuis 2001
Pierre Chastang, écrivain et historien

Chastang possède la même étymologie que Chassaing, Castaing, Chassagne et signifie châtaigne ou châtaignier en occitan.